Johann Hottinger kan syfta på bland andra:

*